Данська Суперліга 2022—2023 — 33-ий сезон Суперліги Данії з футболу.

Клуби

Перший етап

Таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway 

2023
Данія
Данія
2022 у данському спорті
2023 у данському спорті